«Кольцо́ нибелу́нга» (;  — «дитя тумана») — название цикла из четырёх эпических опер, основанных на реконструкциях германской мифологии, исландских сагах и средневековой поэме «Песнь о Нибелунгах»:
 «Золото Рейна» (),
 «Валькирия» (),
 «Зигфрид» (),
 «Гибель богов» ().

Либретто и музыка опер были написаны Рихардом Вагнером в 1848—1874 годах, то есть за .

Название 
Оригинальное название точнее всего переводится как «Кольцо нибелунга». Нибелунг, упоминающийся в названии — гном Альберих, а кольцо — то, которое он создаёт в «Золоте Рейна». То есть, название буквально означает «кольцо Альбериха». Суффикс  в слове  может означать родительный падеж как единственного числа, так и множественного, но предшествующий артикль  даёт понять, что имеется в виду именно единственное число.  иногда ошибочно трактуется во  множественном числе, но перевод «Кольцо нибелунгов» — неверен.

Описание 
Общее время исполнения всех четырёх опер занимает более . Самая короткая опера, «Золото Рейна», длится два с половиной часа, самая долгая, «Гибель богов», — более пяти.

Среди действующих лиц: боги, герои, несколько видов волшебных существ, кольцо, дающее власть над миром. Драма развивается в течение трёх поколений, пока не завершается апокалипсисом в «Гибели богов».

История 
Оперы начали создаваться в 1848 году, когда Вагнер написал «Миф нибелунгов» в качестве наброска для драмы, объединяющий различные легенды и мифы в единый текст (похожий по содержанию на «Кольцо нибелунга», но с существенными отличиями). Год спустя он начал писать либретто, названное «Смерть Зигфрида» ().

В 1850 году закончилось создание наброска для «Смерти Зигфрида», и была создана опера «Молодой Зигфрид» (), в дальнейшем переименованная в «Зигфрид», и обретшая форму к 1851 году.

В октябре 1851 года Вагнер принял решение создать цикл из четырёх опер, которые бы игрались четыре вечера подряд: «Золото Рейна», «Валькирия», «Юность Зигфрида», «Смерть Зигфрида» (, ,  и ).

Либретто всех четырёх опер были завершены в декабре 1852 года и опубликованы (для узкого круга лиц) в 1853 году. В ноябре Вагнер начал писать музыку для первой оперы («Золото Рейна»). В 1857 году была завершена третья опера («Зигфрид»), после чего работа была приостановлена на 12 лет ради опер «Тристан и Изольда» и «Нюрнбергские мейстерзингеры».

C 1869 года Вагнер жил на средства короля Баварии . Он возвратился к «Зигфриду» и существенно доработал эту оперу. В октябре 1869 года Вагнер завершил создание последней оперы («Гибель богов», первоначально называвшаяся «Смерть Зигфрида»).

Премьера тетралогии состоялась в августе 1876 года на открытии театра в Байройте, присутствовали Чайковский, Лист, Григ.

Краткое содержание 
Альберих завладевает золотом Рейна. Вотану удаётся похитить у него золотое кольцо, дающее несметные богатства и власть над миром. Разгневанный карлик произносит страшное проклятие в адрес того, кто владеет кольцом. Вотан отдаёт кольцо ётунам Фафнеру и Фазольту в качестве платы за возведение сказочного замка Валгалла. Тотчас же сбывается проклятие нибелунга: из-за золота вспыхивает ссора, и Фафнер убивает Фазольта. Золото может возвратить только герой, не знающий страха. Таким героем является Зигфрид. Он убивает Фафнера, который превратился в дракона. Однако Зигфрида предаёт коварный Хаген и убивает его. Проклятие сбывается, и чертог богов Валгалла сгорает. Боги, допустившие столько преступлений, погибают в огне.

Избранные записи 
 1950 — Дир. Вильгельм Фуртвенглер; солисты: Фердинанд Франц, Кирстен Флагстад, Сет Сванхольм, Макс Лоренц, Гюнтер Трептов, Алоис Пернершторфер, Людвиг Вебер; оркестр театра «Ла Скала».
 1953 — Дир. Клеменс Краус; солисты: Ханс Хоттер, Астрид Варнай, Вольфганг Виндгассен, Рамон Винай, Густав Найдлингер, Йозеф Грайндль; оркестр Байройтского фестиваля.
 1953 — Дир. Вильгельм Фуртвенглер; солисты: Фердинанд Франц, Марта Мёдль, Людвиг Зутхаус, Вольфганг Виндгассен, Густав Найдлингер, Алоис Пернершторфер, Йозеф Грайндль, Готлоб Фрик; оркестр Римского радио (RAI).
 1956 — Дир. Ханс Кнаппертсбуш; солисты: Ханс Хоттер, Астрид Варнай, Вольфганг Виндгассен, Густав Найдлингер, Йозеф Грайндль; оркестр Байройтского фестиваля.
 1958—65 — Дир. Георг Шолти; солисты: Джордж Лондон, Ханс Хоттер, Биргит Нильсон, Вольфганг Виндгассен, Джеймс Кинг, Густав Найдлингер, Готлоб Фрик; Венский филармонический оркестр.
 1966—67 — Дир. Карл Бём; солисты: Тео Адам, Биргит Нильсон, Вольфганг Виндгассен, Джеймс Кинг, Густав Найдлингер; оркестр Байройтского фестиваля.
 1966—70 — Дир. Герберт фон Караян; солисты: Дитрих Фишер-Дискау, Томас Стюарт, Регина Креспин, Хельга Дернеш, Джесс Томас, Хельге Брилиот, Золтан Келемен, Карл Риддербуш; Берлинский филармонический оркестр.

Ссылки 
 Краткие содержания (синопсисы) тетралогии «Кольцо Нибелунга» на сайте «100опер»
 Тетралогия Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга» () — краткое содержание
Подробная информация на немецком языке
 Дискография «Золота Рейна»
 Дискография «Валькирии»
 Дискография «Зигфрида»
 Дискография «Гибели богов»

См. также 
 Нибелунги

Примечания 

Песнь о Нибелунгах
Оперы по литературным произведениям
Оперы Рихарда Вагнера
Оперы на немецком языке
Тетралогии
Циклы опер